Savige je lahko:
 Stanley George Savige, general
 Jaya Savige, umetnica
 Matt Savige, igralec

Glej tudi 
 seznam priimkov (S)
 Savage